Die Scottish Football League Division Two wurde 1954/55 zum 49. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 49. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1954/55 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der Airdrieonians FC, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Dunfermline Athletic den Aufstieg in die Division One sicherte. Brechin City ersetzte den in der Vorsaison zurückgezogenen FC Dumbarton. Torschützenkönig mit 34 Treffern wurde Hugh Baird vom Airdrieonians FC.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1954/55 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1954/55
1954 55